Fayetteville er navnet på flere byer i USA. Mange er opkaldt efter general Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, en fransk officer, der kæmpede under General George Washington i den Amerikanske uafhængighedskrig.

 Fayetteville, Alabama
 Fayetteville, Arkansas, den Fayetteville i det største byområde
 Fayetteville, Georgia
 Fayetteville, Illinois
 Fayetteville, Indiana
 Fayetteville, New York
 Fayetteville, North Carolina, den Fayetteville med det største indbyggertal
 Fayetteville, Ohio
 Fayetteville, Pennsylvania
 Fayetteville, Tennessee
 Fayetteville, Texas
 Fayetteville, West Virginia